Existuje více nositelů příjmení Jankovič nebo Janković:

Jankovič
 Antonín Jankovič (1921–????) – československý politik
 Branislav Jankovič (* 1991) – slovenský lední hokejista
 Jozef Jankovič (1937–2017) – slovenský sochař, malíř a grafik
 Vojtech Jankovič (1928–1993) – slovenský fotbalista

Janković
 Jelena Janković (přechýleně Jankovićová) (* 1985) – srbská tenistka
 Radivoje Janković (1889–1949) – jugoslávský generál
 Zoran Janković (* 1953) – slovinský politik